Ярослав Владимирович Цехмистер (род. 18 октября 1968 года) — украинский ученый. Специалист в области медицинской и биологической физики, профессионального образования, теории и методики преподавания, допрофессиональной подготовки на медицинские специальности, .

Кандидат физико-математических наук (1995), доктор педагогических наук (2002). Лауреат премии для молодых ученых в области физики Национальной академии наук Украины (2001).

Профессор (2003), заслуженный работник образования Украины (2007). Магистр фармации (2013), магистр публичного права (2017).

Профессор по образованию и менеджменту здравоохранения (почётный доктор), Открытого университета либеральных наук в США (2017), Восточно-Европейской сети университетов в Люблине (2018), приглашённый профессор Люблинского католического университета имени Иоанна Павла ІІ (2018), действующий член отделения общей педагогики и философии образования Национальной академии педагогических наук Украины (2019).

Ученик доктора физико-математических наук, профессора, заслуженного деятеля науки и техники Украины, член-корреспондента Национальной академии педагогических наук Украины, заведующего кафедрой медицинской и биологической физики Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца А. В. Чалого.

С 1 августа 2014 года избран по конкурсу первым проректором по научно-педагогической работе. 23 апреля 2018 года приказом МОЗ Украины назначен и.о. ректора (до 14 августа 2018 года).

Биография 
Родился в Киеве, в семье служащих.

В 1985 году окончил с золотой медалью специализированную английскую школу № 159 г. Киева, Малую Академию Наук (отделение «математика») при Дворце детей и юношества, заочную физико-техническую школу МФТИ. Неоднократно становился победителем физических и математических олимпиад. За особые успехи в учебе был награжден знаком «За отличную учебу» и путевкой в международный детский центр «Артек».

В 1985 году поступил на механико-математический факультет Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко, который окончил в 1990 году, получив специальность «математик». Одним из наставников Цехмистера был профессор, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой теории вероятностей и математической статистики, член-корреспондент НАН Украины, профессор М. И. Ядренко (1932—2004).

Научной работой Цехмистер начал заниматься уже на втором курсе в специализированном конструкторском бюро «Спектр», которое входило в состав механико-математического факультета и выполняло вычислительные заказы военной и космической промышленности. Основателем и руководителем данного бюро являлся доктор физико-математических наук, профессор кафедры теории вероятностей и математической статистики Д. С. Сильвестров (с 1999 года — профессор кафедры математики и физики Мелардаленского университета в Швеции). Проходил стажировку за границей.

В 1986—1989 гг. работал командиром студенческого строительного отряда «Рассвет», который был лучшим среди высших учебных заведений Украины. Строил жилье для эвакуированных из зоны отчуждения ЧАЭС в г. Славутич (Киевская область), Репкинском, Семеновском, Новгород-Северском районах (Черниговская область).

Вместе с группой студентов и выпускников механико-математического факультета Киевского государственного университета имени Т.Г. Шевченко принимал активное участие в заседаниях Украинского культурологического клуба, Украинского студенческого союза, организационных мероприятиях І-го съезда Народного Движения Украины (1989) и революции на граните (1990).

Дипломную работу под названием «Особенности переходных процессов в нелинейных открытых диссипативных системах различной природы» (1990) выполнил под руководством доктора физико-математических наук, заведующего кафедрой медицинской и биологической физики и информатики Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, член-корреспондента НАПН Украины А. В. Чалого.

В 1990 году после окончания университета начал работать по специальности в Киевском медицинском институте имени А.А. Богомольца на должности старшего лаборанта. Преподавал на кафедре медицинской и биологической физики, также вёл курс информатики. Ассистент (с 1991 г.), доцент (с 1999 г.), профессор (с 2003 г.) кафедры медицинской и биологической физики и информатики. Заместитель декана медицинского факультета (1992—1994), медицинского факультета № 4 (1994—1996). 

Участник группы правительственного плана действий на основе меморандума о сотрудничестве между Украиной и провинцией Саскачеван (Канада) в 1995 году. В этот период создал новое научное направление — допрофессиональная подготовка на медицинские специальности в условиях технологической модели лицея-университета. В тот период существенную поддержку Цехмистер оказали А. В. Чалый, а также доктор медицинских наук, академик АМН СССР, НАН, НАМН, НАПН Украины, ректор Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца Е. И. Гончарук и доктор медицинских наук, академик НАН и НАМН Украины, проректор по учебной работе Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца В. П. Широбоков.

С 16 июля 1997 года занимает пост директора медицинского лицея при Национальном медицинском университете имени А.А. Богомольца. 

Являлся помощником и консультантом Председателя Верховной рады Украины и народного депутата Украины Ивана Плюща.

Активный участник Оранжевой революции в 2004 году. До 2011 года являлся членом Народного движения Украины и политического блока «Наша Украина». Участник программ Корпуса мира США в Украине в 2010—2012 гг.

В 2005 году первым среди проректоров университета был избран на должность проректора по научно-педагогической работе и довузовской подготовке. В 2014 году получил должность первого проректора по научно-педагогической работе Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца (с 2014).

Приказом МОЗ Украины от 23.04.2018 №18-О назначен и.о. ректора Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца (до 14 августа 2018 года).

Университетское обучение  
 Специалист. Теория вероятности и математическая статистика Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (1985—1990).
 Магистр. Фармация. Запорожский государственный медицинский университет. Диплом с отличием (2008—2013).
 Магистр. Публичное право. Киевский Национальный университет имени Тараса Шевченко. Диплом с отличием (2013—2017).
 Курс по лидерству и менеджменту в системе здравоохранения. Вашингтонский Университет, США (2015)
 Курс по математической биостатистике. Диплом с отличием. Департамент биостатистики, Блумбергская Школа Публичного здоровья Университета Джона Гопкинса, США (2015).

Научная карьера 
 Публичная защита диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко“ Бифуркация Хопфа и Тьюринга в флуктуационных моделях процессов самоорганизации”. Специальность 01.04.14-теплофизика и молекулярная физика. Научный руководитель: член-корреспондент НАПН Украины, профессор Александр Чалый (1995).
 Лауреат премии для молодых ученых НАН Украины в области физики за цикл научных работ, посвященных явлениям самоорганизации в моделях различной природы (2001).
 Ученое звание Доцент кафедры медицинской и биологической физики. Звание получено в Национальном медицинском университете имени А.А. Богомольца (2001).
 Публичная защита диссертации на соискание научной степени доктора педагогических наук “Теория и практика допрофессиональной подготовки учащихся в лицеях медицинского профиля при высших учебных заведениях” в Национальной академии педагогических наук Украины. Специальность 13.00.04 - теория и методика профессионального образования. Научный консультант: член-корреспондент НАПН Украины, профессор Александр Чалый (2002).
 Ученое звание профессор кафедры медицинской и биологической физики. Звание получено в Национальном медицинском университете имени А.А. Богомольца (2003).
 Член-корреспондент Национальной академии педагогических наук Украины (отделение общей педагогики и философии образования, с 2016).
 Профессор по образованию и менеджменту здравоохранения (Honoris Causa), Открытий университет либеральных наук, США (2017).
 Профессор Восточно-Европейской сети университетов, Люблин (2018). Приглашенный Профессор Люблинского католического университета имени Иоанна Павла ІІ, Люблин (2018).
 Академик Национальной академии педагогических наук Украины (отделение общей педагогики и философии образования, с 2019).
 Ученый на основе синергетического подхода, использующий достижения современной теории фазовых переходов, исследовал новые флуктуационные модели процессов самоорганизации, а именно: характер особых точек и устойчивость решений для исследуемых моделей; показано, что для флуктуационных моделей, приближенных к модели брюселятора, возможно при определенных условиях возникновение пространственных упорядоченных структур; для флуктуационной модели с четверным взаимодействием флуктуационных параметров порядка найдены условия образования часовых упорядоченных структур; сформулированы условия возникновения бифуркаций Хопфа (Heinz Hopf) для флуктуационных моделей процессов самоорганизации при различных соотношениях между параметрами характеристического дисперсионного уравнения, особое внимание уделено изучению возможности возникновения предельного цикла; найдены критерии дифузийной неустойчивости, которые были применены к анализу возникновения бифуркации Тьюринга (Alan Mathison Turing) для флуктуационных моделей объектов, изоморфных химически (биохимически) реагирующим системам вблизи границы их устойчивости. Полученные результаты стали важными для эффективного анализа широкого класса синергетических проблем, а также выяснения реакций на внешние воздействия и управления этими процессами.
 С помощью теоретических критериев возникновения бифуркаций Хопфа и Тьюринга (Alexandroff P., Hopf H. Topologie. Bd.1. - Berlin: Springer, 1935.
 Hopf H. Differential geometry in the large. — Lecture Notes in Mathematics. Vol. 1000. Berlin: Springer, 1983.; Turing, A. M. (1952). «The Chemical Basis of Morphogenesis». Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 237 (641): 37-72. doi:10.1098/rstb.1952.0012) создана возможность более строгим образом построить фундаментальную молекулярную теорию создания когерентных структур в открытых системах, включая биообъекты.
 Ученый сделал весомый вклад в развитие теоретико-методологических и методических основ допрофессиональной подготовки с точки зрения ее целостности и неотъемлемости от системы непрерывного профессионального образования. Им разработана оригинальная концепция допрофессиональной подготовки учащихся в условиях лицея медицинского профиля, созданы технологическая модель допрофессиональной подготовки учащихся в лицее медицинского профиля и средства ее реализации, разработан научно-методический комплекс относительно формирования содержания допрофессиональной подготовки учащихся на медицинские специальности, учебные программы естественного, гуманитарного и специального циклов, которые нашли свое отображение в монографиях, пособиях, рекомендациях и многих научных статьях.
 Разрабатывая проблематику психолого-педагогических основ допрофессиональной подготовки, ученый доказал организационно-педагогические условия деятельности медицинских лицеев в структуре высших медицинских (фармацевтических) учебных заведений, внешние и внутренние критерии эффективности допрофессиональной подготовки, внедренные в Украинском медицинском лицее Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, который работает уже двадцать семь лет и выпустил свыше двух с половиной тысяч обучающихся, также других профильных учебных заведениях.
 Современные исследования ученого посвященны проблеме субъектности специалиста медицинского профиля. Предложена авторская модель определения когнитивной детерминации профессионального развития с учетом: индивидуального познания, параметров обучения, прогнозированных типов кодирования, усвоения информации, теоретического, практического и междисциплинарного типов переноса знаний. Принципиальное значение в исследованиях приобрела проблематика метакогнитивного поведения, прогностической компетентности, самоэффективности и профессиональной надежности будущих врачей, технология педагогической супервизии подготовки специалистов.
 Создал мощную научную школу по разработке теории и методики допрофессиональной подготовки на медицинские специальности и непрерывного профессионального образования.
 Автор более 360 научных работ, среди которых – 14 монографий и учебников, имеет 12 авторских свидетельств и патентов.
 Под его научным руководством защищено 4 докторских и 17 кандидатских диссертаций.
 Председатель специализированного ученого совета Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца по специальности 13.00.02 «Теория и методика обучения (медицинские и фармацевтические дисциплины)», 13.00.04 «Теория и методика профессионального образования» (до 2019), главный научный редактор о науках про образование и менеджмент журнала “Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools” (Канада, с 2014), о науках про образование журнала Journal “American Journal of Fundamental, Applied & Experimental Research” (США, с 2016), член редакционного совета «Roczniki Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej» (Poland, 2018), главный редактор журнала "Biomedical Engineering and Technology" (с 2018), председатель редакционного совета "Scientific Courier of Ukrainian Medical Lyceum of the O.O.Bogomolets National Medical University" (с 2010).
 Участник международных грантовых программ на выполнение перспективных научных исследований Фонда "Возрождение", INTAS, НАТО, европейских проектов «Visiting Professor of Middle-Eastern Europe» KU (Poland, Lublin).

Основные научные труды  
 Tsekhmister, Ya., Chalyi, A., Chernenko, L. (1991). Spatio – termporal structures in living systems with long-range coherent behavior. 7th International confernce on Surface and Colloid science, Compiegne, France; (01/1991)
 Tsekhmister, Ya., Chalyi, A., Chernenko, L. (1991). Mathetical simulation of spatio – temporal structures in biomedical systems with long – range coherence. ІX International conference on Medical and Biological engine-ring and ІX International conference on medical physics, Kyoto, Japan; (01/1991)
 Tsekhmister, Ya., Chalyi, A. (1993). Fluctuatinal models of self – organization.. Ukrainian-French Symposium “ Сondensed Matter: Science and Industry”, Lviv; (01/1993)
 Tsekhmister, Ya., Chalyi, A. (1997). Hopf and Turing bifurcation in fluctuatinal models of self – organization. Condensed Matter Physics (01/1997).
 Tsekhmister, Ya., Chalyi, A. (2001). Didactic principles of the pre-professional preparations learning of Liceum. 7th General Forum `The Momentum of Physics in Europe not a Mystical Cause of the European Physics Education Network (EUPEN), Uppsala (SE); (01/2001)
 Tsekhmister, Ya. (2003). Computational analysis of periodic gravity waves on a free water surface in the vicinity of limiting steepness. Conference computational physics. Bulletin of the American physical Society., San Diego, California, USA; (01/2003)
 Tsekhmister, Ya. (2003).Integration Synergetic Processes in Physics Education. 7th General Forum «The Momentum of Physiccss in Europe not a Mystical Cause of the European Physiccss Education Network (EUPEN), Uppsala (SE); (01/2003)
 Tsekhmister, Ya., Gandzha, I., Chernenko, L., Lukomsky, V., Chalyi. A. (2003). Singular fourier approximations for calculating potential water waves on infinite depts. The 5Th Euromech fluid mechanics conference, Toulouse, France; (01/2003)
 Tsekhmister, Ya., Gandzha, I., Chernenko, L., Lukomsky, V. (2003). Comparison of ordinary and singular fourier approximations for steep gravity and gravity-capillary waves on deep water. The 28th General Assembly of the European Geophysical Society, Nice, France; (04/2003)
 Tsekhmister, Ya., Chalyi, A., Bulavin, L., Chernenko, L., Chalyy, K. (2005). Critical Dynamics of Licuid Mixtures in Reduced Geometry. 17th Eurohean Conference on Thermophysical Properties, Bratislava (Slovakia); (01/2005)
 Tsekhmister, Ya. (2008). Trends and Perspectives of Medical Physics Education in Ukraine. European Conference on Medical Physics and Engineering, Kraków (Poland); (01/2008)
 Tsekhmister, Ya. (2008). Mesoscale Confined Liquids near Criticality: Diffusion and Thermodiffusion Properties. 22nd General Conference of the Condensed Matter Division of the European Physical Society, Rome (Italy); (01/2008)
 Tsekhmister, Ya., Chalyy, K., Chalyi, A. (2009). Teaching and Learning of Medical Physics and Biomedical Engineering in Ukrainian Medical Universities. IFMBE proceedings 01/2009; 25(12):383-384.
 Tsekhmister, Ya., Bulavin, L., Chekhun, V., Chalyi, A., Chernenko, L., Chalyy, K. (2009). Fundamentals and Medical Applications of Neutron and Light Spectroscopy of Confined Liquids. IFMBE proceedings 01/2009; 25(13):197-199., DOI:10.1007/978-3-642-03895-2_57
 Tsekhmister, Ya. V., Chalyi, A. V., Chalyy, K. A. (2010). Teaching and Learning of Medical Physics and Biomedical Engineering in Ukrainian Medical Universities. World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, September 7 - 12, 2009, Munich, Germany, 01/2010: pages 383-384; , DOI:10.1007/978-3-642-03893-8_110
 Цехмистер, Я.В. (2008). Генетика. Медицинское Образование. (Ред. В.Г. Кремень) Энциклопедия образования/Акад. пед. наук Украины. Киев: Юринкoм Интер.
 Цехмистер, Я.В. (1999). Медицинское образование в системе высшего образования развитых стран мира. (Ред. Ничкало, Н.Г. Современная высшая школа: психолого–педагогический аспект. Киев: ИПППО
 Цехмистер, Я.В. (2002). Допрофессиональная подготовка учащихся в лицее медицинского профиля: теория и практика. Киев: Научное мнение.
 Tsekhmister, Ya. (2013). Self study as part of pharmacists professionally-oriented competencies formation. European Science and Technology. V international research and practice conference, Munich, (Germany); (01/2013)
 Tsekhmister, Ya. (2014). Pharmaceutical Definition Dictionary for Students and Staff: about 1000 entries. Тов. «Всеукраїнське Спеціалізоване видавництво «Медицина».
 Tsekhmister, Ya. (2015). Carbon (II) monoxide as a subject for poisons studying of study on discipline “Toxicological Chemistry” (“Criminal Analysis’) at the Pharmaceutical department of the National Medical University in Ukraine. 01/2015;
 Tsekhmister, Ya. (2016). The social and educational inclusion of IDPs students in Ukraine. Międzynarodową Konferencję Naukową: Inkluzja społeczna - kontekst psychospołeczny, Люблін; 01/2016
 Tsekhmister, Ya. (2016). Psycho-pedagogical analysis of traditions of training of health care professionals in Ukraine. International scientific-practical conference "Recent psychological technologies: achievements, trends, perspectives", Florida, USA; (01/2016)
 Биографический словарь заведующих кафедрами и профессоров: Научно-биографическое издание с историческим очерком: К 175-летию Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца. 1841–2016; в 2 томах. Т. 1. Медицинский факультет Университета Св. Владимира. 1841–1919 / И. М. Полякова, В. П. Шипулин, Г. Ю. Голубева [и др.]; под редакцией К. Н. Амосовой, Я. В. Цехмистера. – Киев: ИД «Авицена», 2016. – 192 с.
 Tsekhmister, Ya. (2016). Fundamental principles for pre-occupational training of pupils’ youth. International scientific-practical conference " Fundamental and applied researches in social sciences: achievements, trends, perspectives", Ontario; 01/2016
 Tsekhmister, Ya. (2017). Concept for pre-occupational training in medical education: synergetics approach. III International research & training conference ‘Public health – social, educational and psychological dimensions’, Lublin; 08/2017
 Гурьянов, В. Г., Лях, Ю. Е., Парий, В. Д., Короткий, А. В., Чалый, А. В., Чалый, К.О., Цехмистер, Я. В. (2018). Пособие по биостатистике. Анализ результатов медицинских исследований в пакете EZR (R–statistics). Киев: Весть.
 Tsekhmister, Ya. (2018). The Problem on Interaction within the Academic Process of Pre-University, University and Post-Graduation Training. Political Economy: Government Expenditures & Related Policies eJournal Vol 11, Issue 24, February 08, 2018
 Tsekhmister, Ya. (2018). The Upbringing of Readiness at Personality to Professional Study in Chosen Specialization at Higher Medical School. Anthropology of Education eJournal Vol 3, Issue 17, February 06, 2018
 Tsekhmister, Ya. (2018). The Process of the Future Pharmacists’ Professional Competence Formation at the Higher Medical Educational Establishments. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools, 25(1), 70-76. Retrieved from https://farplss.org/index.php/journal/article/view/275
 Tsekhmister Yа.V. (2018). Instruments of feedback in the process of pre-professional education. ‘7th International Conference on Education (IC-ED-2018)’’ which will be held in BAU Internation/
 Tsekhmister Yа.V. (2018). The relative influence of medical practice on formation of doctor in the process of pre-professional education. 4th International Conference on Education 2018. 5th – 7th April, 2018 in Bangkok, Thailand/
 Tsekhmister, Ya. (2018). Cognitive psychology in education and management. Hamilton (Canada) ISBN 978-1-77192-433-7
 Tsekhmister, Ya. (2018). Learning environment in continuous professional education: criteria & modeling. Hamilton (Canada) ISBN 978-1-77192-432-0
 Tsekhmister, Ya. (2018). Methodology and Technology of Pedagogical Supervision. Hamilton (Canada) ISBN 978-1-77192-437-5
 Tsekhmister, Ya. (2018). The humanistic-competence paradigm of the professional development of individual in the medical lyceum. Professional competency of modern specialist: means of formation, development and improvement, 12/2018: pages 3337-350; BMT Eridia Sp. z o.o.., ISBN 978-83-950153-6-6
 Dei, M., Rudenko, O., Tsekhmister, Ya. (2018). Innovations in Science: The Challenges of Our Time. Hamilton: Accent Graphics Communications & Publishing. ISBN 978-1-77192-422-1
 Tsekhmister, Ya. (2018). The discussions of methodological approaches to pre-occupational training at lyceums as the new philosophy of medical education. P. 138-154. (Ed. Dei, M., Rudenko, O. …) Innovations in Science: The Challenges of Our Time. Hamilton: Accent Graphics Communications & Publishing. ISBN 978-1-77192-422-1
 Tsekhmister, Ya. (2018). Organizational pedagogical conditions for activity of lyceum in the structure of higher school. European vector of contemporary psychology, pedagogy and social sciences: the experience of Ukraine and the Republic of Poland, 12/2018: pages 384-407; Baltija Publishing., ISBN 978-9934-571-18-3
 Биографический словарь заведующих кафедрами и профессоров: Научно-биографическое издание с историческим очерком: К 175-летию Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца. 1841–2016; в 2 томах. Т. 2. Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца. 1921–2018 / И. М. Полякова, В. П. Шипулин, Г. Ю. Голубева [и др.]; под редакцией К. Н. Амосовой, Я. В. Цехмистера. – Киев: ИД «Авицена», 2018. – 560 с.
 Iserman, R., Dei, M., Rudenko, O., Tsekhmister, Ya. … (Ed.). (2019). Association agreement: driving integrational changes. Chicago: Accent Graphics Communications. ISBN 978-0-9895852-3-1
 Mozgova, H, Tsekhmister, Ya. (2019). The Metabolic and Psychological Correction of Psychosomatic Pathology for Children and Adolescents. International Journal of Advanced Biotechnology and Research (IJABR). Vol-10, Issue-1, 2019, pp505–513
 Tsekhmister, I.V, Daniliuk, I.V., Rodina, N.V., Biron, B.V., Semeniuk, N.S. (2019). Developing a stress reaction inventory for eye care workers. Journal of Ophthalmology (Ukraine) - 2019 - Number 1 (486), 39-45.

Членство в академических и профессиональных учреждения  
 Национальная академия педагогических наук Украины
 Украинская ассоциация психологии образования и развития
 Академия психологических наук Украины
 Европейская академия естествознания, Эдинбург, Шотландия
 Академия медицинских педагогов, Уэльс, Объединенное Королевство
 Ассоциация медицинского образования Европы (AMEE), Объединенное Королевство
 Всемирная академия медицинских наук, Украинский офис, Нидерланды
 Европейский научно-индустриальный консорциум, Эдинбург, Шотландия
 Европейский институт публичного здоровья, Краков, Польша
 European Association of Health Law, Belgium
 Ассоциация медицинского образования и исследований по вопросам злоупотребления психоактивными веществами (AMERSA), Англия и Уэльс
 Международное общество стабилизации и развития (ISDS), Japan
 Азиатская ассоциация медицинского образования (AMEA), Покфулам, Гонконг (2018)
 Международная образовательная ассоциация Австралии (IEAA)
 Африканская ассоциация медицинского образования и исследований
 Канадское физическое общество, Канада
 Всемирная федерация ментального здоровья, США
 Академия менеджмента, США
 Канадская ассоциация медицинского образования, Канада.

Научные стажировки и повышение квалификации 
 Украинская медико-правовая ассоциация, Всеукраинское врачебное общество, Академия адвокатуры Украины, Медицинский центр «Лира». Первый Всеукраинский конгресс по медицинскому праву и социальной политике (2007)
 Украинский университет при Тендерной Палате Украины. Начальный курс «Государственные закупки в Украине» (2007)
 Европейское региональное бюро ВОЗ, Киев. Программа «Основы доказательной медицины для преподавателей медицинских ВУЗ» (2009)
 Учебный центр по государственным закупкам ГГВПП «Внешторгиздат» Министерства экономики Украины «Правовые и практичные аспекты государственных закупок в Украине» (2010)
 Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца. Проект HINARI Всемирной организации здравоохранения «Использование международных научных публикаций медико-психологического профиля» (2010)
 Корпус мира Соединённых Штатов (Корпус мира США в Украине) Учебный курс: "Разработка Академического кодекса чести украинских университетов"; "Лидерство и управление образованием: психологические аспекты"; "Роль общественных организаций в секторе неформального и информального образования в США"; "Социально-психологические аспекты региональной политики в области здравоохранения " (2010 - 2012)
 Каролинский Институт. (Швеция). Международный тренинговый курс по антимикробной резистентности (2011)
 Факультет повышения квалификации преподавателей, Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца. Тематическое усовершенствование «Биомедицинская инженерия и современные технологии в медицинском образовании» (2012)
 Научно-издательская группа: Accent graphics communications & Journal “Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools”. Учебный курс: «Тенденции и перспективы когнитивных наук в учебном пространстве» (2014)
 Программа научной стажировки для провизоров. IPM Intensiv Pflegewelt, München (2015)
 Факультет повышения квалификации преподавателей высших медицинских учебных заведений Институт последипломного образования, Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца. Тематическое усовершенствование «Остановка сердца: предупреждения и неотложная помощь» (2016)
 «Американский журнал фундаментальных, прикладных и экспериментальных исследований» и общественная организация «Украина и украинцы за границей инк., Нью-Йорк», Учебный курс: «Планирование и реализация государственных и научных программ академическими сообществами диаспоры Украины в США» (2016)
 Университет Данубиус, Словацкая Республика Научное и педагогическое повышение квалификации “Инновационные технологии обучения: опыт Европейского Союза и его внедрение в обучении политологов, социологов, философов, психологов, историков” (2016)
 Люблинский католический университет имени Яна Павла ІІ, Польша Научно-педагогическая стажировка и повышение квалификации: "Здоровьесохранные технологии и качество жизни: медицинские, педагогические, социально-психологические измерения», «Достижения и тенденции университетского образования в странах Европейского Союза». (2017)
 Украинская ассоциация усовершенствования и качества. Учебный семинар «Приведение системы управления Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца в соответствие с требованиями стандарта ISO 9001: 2015» (2017)
 Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика. Начальный курс: «Организация и менеджмент фармации» (2017)
 The Stanford University School of Medicine Antimicrobial Stewardship: Improving Clinical Outcomes By Optimization of Antibiotic Practices. The activity was designated for 7.00 AMA PRA Category 1 Credits (2018)
 Факультет повышения квалификации преподавателей высших медицинских учебных заведений Институт последипломного образования, Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца. Тематическое усовершенствование “ОСКИ базовый курс” (2018)
 Университет Гуманитарных и естественных наук в Сандомеже, Польша. Научно-педагогическая стажировка и коллективная монография "Европейский вектор современной психологии, педагогики и общественных наук: опыт Украины и Республики Польша (2018)
 Научно-издательская группа: Accent graphics communications & Journal “Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools”. Учебный курс: «Стандарты научного издательства и рецензирование в Канаде и США» (2018)
 Three months long internship program (scientific counseling) at project “Innovations in Science: The Challenges of Our Time” in the volume of 3 credits (90 hours). The scientific and publishing internship “The discussions of methodological approaches to pre-occupational training at lyceums as the new philosophy of medical education” is fully carried out. Open University of Liberal Sciences (USA), Varna Free University “CHERNORIZETS HRABAR” (Bulgaria), Accent Graphics Communications & Publishing (Canada) (2018)
 Fondation Maison Des Sciences De L'Homme, L’Association pour la Promotion des Sciences et des Innovations ‘The Psychological Impact of Social Media Activity’, Paris, France (2018)
 Кафедра Публичного Здоровья и Кафедра Психопедагогики Семьи, Института Наук о Семье и Социальной Работе Люблинcкого Католического Университета Иоанна Павла II. Повышение квалификации «Психологические технологии в семейном консультировании и сохранении психического здоровья», Люблин (2018)
 Walden University, National Board of Public Health Examiners Health Care Screening for Hidden Issues: Domestic Violence and Abuse in a learning managed on line format total CPH Recertification credits earned: 2.0 (2018)
 UNSW Sydney (The University of New South Wales) Learning to Teach Online (2018)
 The Stanford University School of Medicine. CSI:ME Case Studies in Medical Errors. The activity was designated for 1.25 AMA PRA Category 1 Credits. (January 2019)
 The Stanford University School of Medicine. Locating and Using Medical Information in the Digital Age. The activity was designated for 1.50 AMA PRA Category 1 Credits. (May 2019)

Награды и отличия 
 Заслуженный работник образования Украины
 Почетная Грамота Верховной Рады Украины
 Медаль Верховной Рады Украины “10 лет независимости Украины”
 Почетная Грамота Кабинета Министров Украины
 Почетная Грамота Министерства образования и науки Украины
 Почетная Грамота Министерства здравоохранения Украины
 Почетная награда «Знак Почета» Киевского городского Главы
 Почетная Грамота Киевского городского Главы
 Лауреат премии для молодых ученых НАН Украины в области физики за цикл научных работ, посвященных явлениям самоорганизации в моделях различной природы
 Почетный доктор Оксфордского академического союза в области медицинского образования, Оксфорд, Объединенное Королевство
 Почетный доктор Европейского института публичного здоровья, Краков, Польша
 Медаль Выготского и Золотая медаль, учрежденные, «Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools” & научного издательства Accent Graphics Communications, Канада
 Исаак Ньютон, Золотая медаль, Эдинбург, Шотландия
 Ученый года - 2015, Академический союз, Оксфорд, Объединенное Королевство
 Награда Ярослава Мудрого АН ВО Украины
 Медаль Петра Могилы МОН Украины
 Награда «Гордость медицины Украины» Украинского медицинского клуба
 Грамота за оказание медицинской помощи раненым участникам АТО подразделений Десна и Айдар Единого народного казначейства

Интересы 
Занимался фехтованием, пятиборьем, стендовой стрельбой в Спортивном клубе армии (выполнил нормативы КМС). Хобби – литература, плаванье на большие расстояния, путешествия.

Источники 
 Цехмистер Ярослав Владимирович (доктор наук)
 Действующие члены НАПН Украины
 Лауреат премии НАН Украины Цехмистер Я.В. 2002. Процессы упорядочения и самоорганизации в флуктуационных моделях открытых систем.
 Специализированный ученый совет K 26.003.10
 Награда Нагрудным знаком “Петра Могилы”, МОН Украины
  Цехмистер Ярослав золотая медаль 
 Парламентские слушания "Медицинское образование в Украине: взгляд в будущее 22 марта 2017 года, 15 часов
 Bohomolets National Medical University delegation visits Latvia
 Библиометрика украинской науки
 SSRN Yaroslav Tsekhmister
 НМУ. Помощь востоку инициатива продолжается!
  Указ Президента Украины №1162/2007 О награждении государственными наградами Украины
  Награда Ярослава Мудрого АН ВО Украины
 Помощники нардепов 2007-2012 (П-П)
 https://orcid.org/0000-0002-7959-3691
 http://www.researcherid.com/rid/J-7902-2015
 https://loop.frontiersin.org/people/666074/overview
 https://publons.com/a/1387455
 https://www.researchgate.net/profile/Yaroslav_Tsekhmister
 https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=2467449
 https://www.linkedin.com/in/yaroslav-tsekhmister-165410166
 https://m.day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/oformlyaytesya-na-sanitarno-gigiyenichnyy-fakultet
 https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/pedagogika-i-socium
 who-is-who.ua
 ek.librarynmu.com

Участники Оранжевой революции